Rita Benneditto — cantora e compositora brasileira anteriormente denominada Rita Ribeiro
 Rita Ribeiro (atriz) — atriz portuguesa

Desambiguação